Das Dameneinzel im Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2007 im Riocentro Sports Complex, Pavillon 4B, in Rio de Janeiro gespielt. 25 Sportlerinnen aus 11 Ländern nahmen teil.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Referenzen 
  (PDF; 38,2 MB)

2007 Dameneinzel
Badminton 2007
Badmintonwettbewerb in Rio de Janeiro
Badminton
Frauenbadmintonwettbewerb